Gramatzki ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred von Gramatzki (1834–1888), preußischer Beamter, Landeshauptmann der Provinz Ostpreußen (1884–1887)
 Archibald von Gramatzki (1837–1913), Landrat und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Eve Gramatzki (1935–2003), französische Grafikerin
 Hugh Ivan Gramatzki (1882–1957), deutscher Physiker und Unternehmer
 Ilse Gramatzki (* 1939), deutsche Opernsängerin mit den Stimmlagen Mezzosopran und Alt